Adelina Tahiri – cantante e modella macedone naturalizzata albanese
 Albin Tahiri – sciatore alpino kosovaro
 Anas Tahiri – calciatore marocchino
 Ermal Tahiri – ex calciatore albanese